Куесиљос има више значења:

 Куесиљос (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куесиљос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куесиљос (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику